Osoby o tym nazwisku:
 Paweł Kazanecki – polski politolog
 Waldemar Kazanecki – polski pianista, dyrygent i kompozytor